Чемпіонат Угорщини з футболу 1938-39 — 36-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Уйпешт.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Після закінчення сезону клуб Будафок змінив назву на Ґамма.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1938-39
Угорщина
Угорщина
1938 в угорському спорті
1939 в угорському спорті